Sainte-Opportune ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Opportune (Orne), Département Orne

mit Namenszusatz:
 Sainte-Opportune-du-Bosc, Département Eure
 Sainte-Opportune-la-Mare, Département Eure